Příjmení Carver nese více různých osobností:

 Caroline Carver (* 1976) – anglická herečka
 George Washington Carver (1864–1943) – americký botanik a vynálezce
 Charlie Carver (* 1988) – americký televizní herec
 John Carver (guvernér) (1584–1621) – americký osadník
 Max Carver (* 1988) – americký herec
 Raymond Carver (1938–1988) – americký spisovatel a básník

Externí odkazy